Сен-Ригоме́-де-Буа́, Сен-Ріґоме-де-Буа () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 170 км на захід від Парижа, 185 км на північний схід від Нанта, 45 км на північ від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2015 року Сен-Ригоме-де-Буа, Шассе, Ла-Френе-сюр-Шедуе, Ліньєр-ла-Карель, Монтіньї i Рулле було об'єднано в новий муніципалітет Вільнев-ан-Персень.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 187 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 457,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ригоме-де-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта